Anaxyrus  — род бесхвостых земноводных из семейства жаб, обитающих в Новом Свете. Длительное время рассматривался как подрод жаб, и только в 2006 году определён как самостоятельный род.

Описание 
Общая длина представителей этого рода достигает 8—10 см. От других жаб отличаются расположением паротид и структурой кожи. Окрашены преимущественно в тёмные цвета с оливковыми и желтоватыми оттенками.

Образ жизни 
Населяют разнообразные биотопы, встречаются как на равнинах и низменностях, так и в горах. Активны преимущественно ночью или в сумерках. Питаются беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие земноводные. Самки откладывают до 3000 икринок.

Распространение 
Обитают в Северной и Центральной Америке.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 23 вида:

Галерея

Литература 
 Tschudi, 1845 : Reptilium conspectus quae in Republica Peruana reperiuntur et pleraque observata vel collecta sunt in itinere. Archiv für Naturgeschichte, vol. 11, p. 150-170.

Примечания 

Жабы